Azal ist der Name

 einer portugiesischen Rebsortengruppe. Siehe Azal (Rebsorte).

AZAL ist
 das Rufzeichen einer aserbaidschanischen Fluggesellschaft. Siehe Azerbaijan Airlines.